Marrà o porc domèstic (castellanisme innecessari)
 Marrà, mascle de l'ovella
 Marrà (jueu convers), forma despectiva amb la qual eren denominats els jueus d'Espanya i Portugal obligats a convertir-se al cristianisme, i que seguien observant els seus costums i religió